JMK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Mykonos (Grecia)